Spodnja Bela je ime več naselij

v Sloveniji 
 Spodnja Bela, naselje v Občini Preddvor

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Spodnja Bela, pri Beljaku, nem. Untere Fellach, mesto Beljak 
 Spodnja Bela, pri Šmohorju, nem. Untervellach, mestna občina Šmohor-Preseško jezero

Viri

Glej tudi 
Rute (razločnitev)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška